Der Davis Cup 1996 war die 85. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 29. November und 1. Dezember ausgetragene Finale in Malmö konnte Frankreich gegen den Gastgeber Schweden mit 3:2 gewinnen.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1996
Tennisturnier 1996